

Persone
 Eugen Kipp – calciatore tedesco
 Lara Kipp – slittinista austriaca
 Tom Kipp – pilota motociclistico statunitense

Altro
 Apparecchio di Kipp – apparecchiatura chimica da laboratorio